Coppelius ist

 eine literarische Figur von E. T. A. Hoffmann, siehe Der Sandmann (Hoffmann)
 eine nach der Figur benannte Berliner Metal-Band, siehe Coppelius
 eine Basspartie in Jacques Offenbachs Oper Les Contes d’Hoffmann